Trilla kan syfta på:

 Trilla – diskusliknande träskiva brukad i leken slå trilla
 Trilla (vagntyp) – en tvåsitsig enspänd öppen åkvagn
 Trilla (Rick Ross-album) – rapparen Rick Ross andra studioalbum från 2008